

Persone 
 Erwin Willi Kurtz (fl. 1900) – ginnasta tedesco
 Efrem Kurtz (1900-1995) – direttore d'orchestra russo naturalizzato statunitense
 Paul Kurtz (1925-2012) – filosofo statunitense
 Thomas Eugene Kurtz (1928) – informatico statunitense
 Gary Kurtz (1940-2018) – produttore cinematografico statunitense
 Swoosie Kurtz (1944) – attrice statunitense
 Joseph Edward Kurtz (1946) – arcivescovo statunitense
 Justin Kurtz (1977) – hockeista su ghiaccio canadese
 Brandon Kurtz (1978) – cestista statunitense

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Kurtz – area non incorporata nella contea di Jackson (Indiana)
 Kurtz – township nella contea di Clay (Minnesota)

Altro 
 6629 Kurtz – asteroide della fascia principale
 Walter E. Kurtz – personaggio del romanzo Cuore di tenebra di Joseph Conrad e del film Apocalypse Now di Francis Ford Coppola

Pagine correlate 
Albert Curtz
Kurz